Ковелаш () — португальська власна назва.

Топоніми

Ковелаш (Повуа-де-Ланьозу) — парафія.
 Ковелаш (Трофа) — парафія.